Curial o Curial e Güelfa, novel·la cavalleresca del 
 Curial (magistrat), membre de la cúria romana
 Curial (personatge), protagonista masculí de la novel·la cavalleresca Curial e Güelfa 
 Curial (revista), revista literària clandestina publicada per la Universitat de Barcelona entre 1949 i 1950
 Curial Edicions Catalanes, editorial catalana fundada el 1972 a Barcelona per Max Cahner